Niedamir – staropolskie imię męskie
 Niedamir – możny woliński z początku XII wieku
 Niedamir z Caingorn – postać z sagi o wiedźminie